Нойкирхен-форм-Вальд () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 2677 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 24,32 км². Официальный код  —  09 2 75 135.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии